Имашев (Имашева) — казахская, башкирская, татарская, реже русская фамилия. Известные носители:
 Имашев, Берик Мажитович (род. 1960) — казахстанский государственный деятель.
 Имашев, Каиргазы (1924—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Имашев, Нарен Урынбаевич (1908—1972) — советский геолог, лауреат Ленинской премии. Заслуженный геологоразведчик Казахской ССР (1961) и СССР.
 Имашев, Рашит Фатыхович (1939—2007) — советский и российский художник.
 Имашев, Саттар Нурмашевич (1925—1984) — советский партийный и государственный деятель Казахской ССР.
 Имашев, Булат Губайдуллович (1908—1946) — башкирский советский актёр и режиссёр. Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, заслуженный артист РСФСР.
 Имашев, Урал Булатович (1945—2018) — генеральный директор НПО «Нефтехимпереработка», доктор химических наук, профессор.

 Имашева, Галия Шакировна (1915—1995) — советский театральный художник, Народный художник РСФСР.

См. также